Sterns, een vogelsoort
 Stern (tijdschrift), een Duits tijdschrift
 Stern (Berlijn), een historisch motorfietsmerk
 Stern (band), een Nederlandstalige pop-rockband 
 Stern (boot), een type zeilboot
 Stern (bedrijf), een autobedrijf
 Stern (zandplaat), een zandplaat in de Eemsmonding in Nederland
 Stern (achterschip), ook wel steven genoemd, de uiteinden van een scheepsromp
 H. Stern, een juweliersketen
 Stern (boek), een boek van Bruce Jay Friedman

Daarnaast kan het ook verwijzen naar de volgende personen:
Stern (geslacht), Nederlands adellijk geslacht
Hans Stern, Braziliaans ondernemer
Howard Stern, Amerikaans radio-dj
Isaac Stern, Amerikaans violist
Itzhak Stern, Pools verzetsstrijder
Nicholas Stern, Brits econoom 
Otto Stern, Duits natuurkundige
Stern Nijland, Nederlands kinderboekenschrijfster
Stern Demeulenaere, Belgisch politica
William Stern, Duits filosoof